Лінден Піндлінг, сер Лінден Оскар Піндлінг (22 березня 1930 — 26 серпня 2000) — відомий як «Батько Нації» Багамських Островів.
 Маргеріт Піндлінг, Маргеріт Матильда Піндлінг (, до заміжжя Маккензі (, нар. 26 червня 1932) — генерал-губернатор Багамських Островів.